Триумф Галатеи — сюжет в искусстве, основанный на античных мифах: нереида Галатея была влюблена в Акида, однако домогавшийся её циклоп Полифем убил Акида. Галатея, увидев кровь Акида, истекающую из-под камня, превратила Акида в реку, после чего вместе с другими нереидами уплывает на дельфинах в океан.

 Триумф Галатеи — фреска итальянского художника Рафаэлем для виллы Фарнезина в Риме. 
 Триумф Галатеи (картина Джентилески) — картина итальянской художницы Артемизии Джентилески из собрания Национальной галереи искусства в Вашингтоне.
 Триумф Галатеи (картина Джордано) — картина итальянского художника Луки Джордано из собрания Эрмитажа.
 Триумф Галатеи (картина Маратта) — картина итальянского художника Карло Маратта из собрания Пушкинского музея.